François Bricq (1937-2013), peintre français
 Nicole Bricq (1947-2017), femme politique française